Ey Reqîb (em escrita curda: ئهٔ ره‌قیب, traduzido para o português como Ei, Inimigo) é o hino nacional do Curdistão.

História
Sua letra foi inicialmente escrita pelo revolucionário curdo Yunis Rauf, mais conhecido como Dildar, quando ele estava detido numa prisão por causa dos seus ideais políticos. 

A primeira adoção dessa música como uma canção patriótica curda data de 1946, quando a República Curda de Mahabad declarou independência do Irã, apesar de ter voltado forçadamente a ser uma nação dependente um ano depois. Somente em 1991, perto da Guerra do Golfo, que Ey Reqîb tornou-se um hino nacional, após ganhar grande popularidade nas regiões de predominância curda do Iraque e ser reconhecido pelo Governo Regional do Curdistão.

Letra

Ver também
Lista de hinos nacionais

Curdistão
hino